

Patronyme 

 Bruno Dagens (né en 1935), archéologue et historien de l'art français ;
 Claude Dagens (né en 1940), prélat catholique français.

Culture 

 Dagens Næringsliv, communément appelé DN, journal norvégien spécialisé dans les nouvelles économiques ;
 Dagens Nyheter, journal quotidien suédois au format tabloïd.

Voir aussi